Squander – gioco da tavolo
 Squander – singolo degli Skunk Anansie